Schönfeldstraße steht für: Schönfeldstraße (Karlsruhe)
 Schönfeldstraße (München)